est le cinquième album du groupe thrash Death Angel sorti en 2004.

Titres 
 Thrown to the wolves
 5 steps of freedom
 Thicker than blood
 The devil incarnate
 Famine
 Prophecy
 No
 Spirit
 Land of blood
 Never me
 Word to the wise

Liens externes 
 

Album musical sorti en 2004
Album de Death Angel
Album publié par Nuclear Blast